7. Светско првенство у атлетици у дворани одржано је од 5. до 7. марта 1999. у Зеленој куполи у Маебашију (Јапан). Првенство је први пут организовано ван Европе и Северне Америке.

Такмичило се у 28 дисвиплина по 14 у обе конкуренције, уз учешће 487 тамичара из 115 земаља.

Земље учеснице 
На Светском првенству у дворани 1999. учествовало је 487 тамичара из 115 земаља. Број спортиста одређене земље дат је у загради поред њеног имена. 

  Алжир (4)
  Андора (1)
  Ангвила (1)
  Антигва и Барбуда (1)
  Аргентина (1)
  Аустралија (12)
  Аустрија (6)
  Барбадос (1)
  Бахаме (5)
  Бахреин (1)
  Белгија (2)
  Белорусија (2)
  Бенин (1)
  Бермуди (1)
  Боливија (1)
  Босна и Херцеговина (1)
  Боцвана (1)
  Бразил (1)
  Бугарска (10)
  Буркина Фасо (1)
  Бурунди (2)
  Бутан (1)
  Габон (1)
  Гамбија (1)
  Гана (1)
  Гватемала (5)
  Гвинеја (1)
  Грузија (1)
  Грчка (8)
  Данска (1)
  Демократска Репубика Конго (1)
  Доминика (1)
  Доминиканска Република (1)
  Египат (1)
  Екваторијална Гвинеја (1)
  Еритреја (1)
  Естонија (1)
  Етиопија (2)
  Замбија (1)

   Зимбабве (1)
  Исланд (3)
  Ирска (3)
  Израел (2)
  Италија (7)
  Јамајка (15)
  Јапан (30)
  Јерменија (1)
  Југославија (1)
  Јужноафричка Република (2)
  Казахстан (4)
  Канада (4)
  Кенија (5)
  Кина (10)
  Кинески Тајпеј (1)
  Кипар (1)
  Киргистан (1)
  Конго (1)
  Куба (9)
  Лаос (1)
  Летонија (1)
  Лесото (1) 
  Либерија (1) 
  Литванија (2)
  Мадагаскар (1)
  Мађарска (7)
  Малави (1)
  Малезија (1)
  Малдиви (1)
  Мароко (3)
  Маурицијус (1)
  Мексико (4)
  Мозамбик (2)
  Монсерат (1)
  Намибија (1)
  Немачка (24)
  Нигерија (8)
  Нови Зеланд (3)

   Обала Слоноваче (1)
  Оман (1)
  Папуа Нова Гвинеја (1)
  Пољска (10)
  Португалија (1)
  Румунија (10)
  Руанда (1)
  Русија (26)
  Салвадор (1)
  Свазиленд (1)
  Сијера Леоне (1)
  Сингапур (1)
  Сједињене Америчке Државе (46)
  Словачка (2)
  Словенија (8)
  Соломонова острва (1)
  Суринам (1)
  Танзанија (1)
  Того (1)
  Тринидад и Тобаго (1) 
  Тунис (1)
  Туркменистан 1 (0м + 1ж)
  Уганда (1)
  Уједињено Краљевство (24)
  Украјина (7)
  Филипини (1)
  Финска (1)
  Француска (17)
  Хаити (1)
  Холандија (3)
  Хонгконг (1)
  Хрватска (1)
  Централноафричка Република (1)
  Чад (2)
  Чешка (10)
  Швајцарска (4)
  Шведска (4)
  Шпанија (18)

Резултати

Мушкарци 

[[1]] Ростислав Димитров Бугарска првобитно је освојио друго место у троскоку и добио сребрну медаљу, али је касније дисквалификован због допинга.

Жене 

[[1]] * Америчка спринтерка Ингер Милер освојила је бронзану медаљу на 60 м, али је после теста на дрогу после трке била позитивна и медаља јој је одузета. 
 Победница Вита Павлиш Украјина и другопласирана Ирина Коржаненко (Русија) у бацању кугле дисквалификоване су а медаље су им одузете, јер су биле позитивне на допинг тесту

Биланс медаља

Биланс медаља, мушкарци

Биланс медаља, жене 

 Биланс медаља, укупно 
Укупан биланс медаља на Светском првенству 1999. после свих промена преузет са сајта ИААФ.

Табела успешности 
Ово је преглед успешности земаља према осам првопласираних (финалиста) у свим дисциплинама. Бодови су додељивани на овај начин; првопласирани је добијао 8, другопласирани 7 а последњи (осми) 1 бод.

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 1999. сајт ИААФ
 Званични сајт ИААФ

 
Светско првенство у атлетици у дворани
Атлетика у 1999.
Спорт у Јапану